«Тото» может означать:

 Тото (1898—1967) — итальянский комик
 Тото (язык) — разговорный язык на границе Индии и Бутана (ISO 639-3:	txo)
 Тото — полное имя пёсика Тотошки из книг Л. Ф. Баума и А. М. Волкова
 Тото — персонаж телепередачи «Большой фестиваль»
 Дедушка Тото — герой мультфильма «Приключения пингвиненка Лоло»

См. также